— посёлок в Японии, находящийся в уезде Яма префектуры Фукусима.

Географическое положение 
Посёлок расположен на острове Хонсю в префектуре Фукусима региона Тохоку. С ним граничат города Фукусима, Нихоммацу, Корияма, Айдзувакамацу, Йонедзава, посёлок Бандай и село Китасиобара.

Примерно в 6 км на северо-запад от посёлка расположена вершина вулкана Бандай.

Население 
Население посёлка составляет , а плотность —  чел./км².

Символика 
Деревом посёлка считается Sorbus commixta, цветком — Habenaria radiata, птицей — лебедь.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Посёлки префектуры Фукусима